Auhof ist ein Gemeindeteil des Marktes Mitterfels im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen.

Die Einöde liegt zwei Kilometer westlich des Ortskerns von Mitterfels am Rand des Gemeindegebietes im Tal des Aubachs. Eine 700 Meter lange Stichstraße vom Gemeindeteil Hörmannsberg her erschließt die Einöde.

Einwohnerentwicklung

Umwelt 
Auhof liegt im Landschaftsschutzgebiet Bayerischer Wald.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort im Landkreis Straubing-Bogen
Ortsteil von Mitterfels
Einzelsiedlung